Romang, une île en Indonésie
 Romang, une ville en Argentine

 Émile Romang, un entrepreneur vaudois
 Pilar Romang, une joueuse argentine de hockey sur gazon.

Patronyme lorrain